Чили принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1964 года в Инсбрукке (Австрия) в пятый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

1964
Страны на зимних Олимпийских играх 1964 года